El Cortezo – città del Panama
 El Cortezo – comune del Panama